Big Bear Lake steht für:
 Big Bear Lake, Stadt im San Bernardino County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Big Bear Lake (See), Stausee im San Bernardino County, Kalifornien, Vereinigte Staaten